Denumirea de Aprilovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Aprilovo, un sat în comuna Gorna Malina, regiunea Sofia;
 Aprilovo, un sat în comuna Gălăbovo, regiunea Stara Zagora;
 Aprilovo, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște.